Głębocko ist der Name folgender Orte in Polen:
 Głębocko (Murowana Goślina) in der Woiwodschaft Großpolen
 Głębocko (Grodków) in der Woiwodschaft Oppeln